Рибадавия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибейро. Занимает площадь 25,1 км². Население 5490 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе